Le tournoi de Montpellier est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du  au .

Faits marquants 
 On note les forfaits du Croate Ivan Dodig, de l'Espagnol Tommy Robredo, du Polonais Jerzy Janowicz et du Russe Andrey Kuznetsov. 
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Ruben Bemelmans, Michael Berrer, Lukáš Lacko et Jan-Lennard Struff.
 Gaël Monfils, 1/2 finaliste sortant et deux fois vainqueur du tournoi, s'incline dès le  face à son compatriote Édouard Roger-Vasselin 4-6, 6-7. Même désillusion pour Gilles Simon, tête de série , qui, exempté du , est éliminé dès son entrée en lice par Dustin Brown, issu des qualifications, 4-6, 4-6.
 En simple, Richard Gasquet conserve son titre en s'imposant face à Paul-Henri Mathieu 7-5, 6-4. Il s'agit du  de sa carrière, le  à Montpellier.
 En double, Mate Pavić et Michael Venus remportent l'épreuve 7-5, 7-6 face à Alexander et Mischa Zverev. Il s'agit de leur troisième titre respectif, leur deuxième de la saison.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2016
Montpellier
Tennis en France en 2016
Tennis en février 2016
Sport en France en février 2016